Megalomania – drugi album norweskiego zespołu blackmetalowego Enslavement of Beauty. Płyta ukazała się w 2001 roku nakładem wytwórni Head Not Found. Muzykę w całości skomponował Tony Eugene Tunheim, a teksty napisał Ole Alexander Myrholt. Utwór "And to Temptation's Darkness Forever Abide" został dodany do wersji rozszerzonej albumu.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Twórcy 
 Ole Alexander Myrholt - śpiew
 Julie Johnson - śpiew
 Tony Eugene Tunheim - gitara, instrumenty klawiszowe
 Asgeir Mickelson - perkusja
 Hans-Aage Holmen - gitara basowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Enslavement of Beauty
Albumy muzyczne wydane w roku 2001
Albumy Head Not Found